Galette bezeichnet:
 Galette, französischer Buchweizenpfannkuchen
 Galette de pomme de terre, französische Bezeichnung für Kartoffelpuffer

Galette ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Galette (1914–2006), deutscher Jurist und Politiker
 Junior Galette (* 1988), haitianischer American-Football-Spieler